Ла Паланка има више значења:

 Ла Паланка (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Паланка (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику